Fausto, personagem literário
 Fausto (Goethe), livro
 Doutor Fausto (Mann), livro
 Sinfonia Fausto, de Franz Liszt, inspirada na obra de Goethe
 Faust - Eine Deutsche Volkssage, filme (1926) de F. W. Murnau, exibido no Brasil como Fausto
 Fausto (Fausto Bordalo Dias) nome artístico de Fausto Bordalo Dias, compositor e cantor português, conhecido popularmente apenas por Fausto
 Faustão - Fausto Silva, apresentador de televisão brasileiro

Desambiguações de artes
!Desambiguações mal formatadas